

Тепле — присілок, Смоленська область, Гагарінський район
 Тепле — село, Первомайський район, Оренбурзька область

Тепле — село, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Тепле — село, Луганська область, Станично-Луганський район
 Тепле — село, Полтавська область, Гадяцький район

Див. також 
 Середньотепле
 Нижньотепле